Abdullah Öcalan, oprichter van de Koerdische Arbeiderspartij.
 Apo (eiland), Filipijns eiland.
 Apo (Inca), bestuursvorm en god van de Inca's.
 Mount Apo, berg in de Filipijnen.